A W15 foi uma ogiva nuclear desenhada nos Estados Unidos da América.
Ela foi uma variante de ogivas para os mísseis do Mark 15, a ogiva W15, era um projeto em andamento em meados da décadsa de 1950.

Ela foi cancelada no início de 1957. Antes de cancelamento, tinha sido destinada a ser utilizada no SM-62 Snark míssil. Em vez disso, o Snark acabou usando a ogiva W39

Ver também 
 Lista de armas nucleares
 Mark 15
 SM-62 Snark
 LGM-30 Minuteman
 UGM-73 Poseidon
 W39

Ligações externas 
 Allbombs.html list of all US nuclear weapons at nuclearweaponarchive.org

Ogivas nucleares dos Estados Unidos